Vrbno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 301 stanovnika te 91 obiteljskih kućanstava.
Naselje se sastoji od sljedećih zaselaka: Vugrinski, Grabari, Gajski, Samboli, Hlevnjaki, Brački, Vrhovski, Zagorščaki, Šumigi, Gruberski, Jagušići.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji